Никола Тодев може да се отнася за:

 Никола Тодев (1818 – 1908), български търговец и общественик;
 Никола Тодев (1928 – 1991), български актьор.